Le mois de brumaire est le deuxième mois du calendrier républicain français correspondant à quelques jours près (selon l'année) à la période allant du 22 octobre au 20 novembre du calendrier grégorien. Il suit le mois de vendémiaire et précède frimaire.

Étymologie 
Il tire son nom « des brouillards & des brumes basses qui sont (...) la transsudation de la nature d'octobre en novembre », selon les termes du rapport présenté à la Convention nationale le   par le poète et révolutionnaire Fabre d'Églantine, au nom de la « commission chargée de la confection du calendrier ».

Histoire 
Ce mois a donné son nom au coup d'État, intervenu le , qui porta le général Napoléon Bonaparte au pouvoir en France. On parle dans ce cas du 18 Brumaire (nom propre, avec majuscule à la deuxième partie du nom), mais également de Brumaire (là aussi avec une majuscule, pour distinguer du nom du mois en général).

Calendrier

Il correspondait à quelques jours près (selon l'année) à la période allant du 22 octobre au 20 novembre du calendrier grégorien.

Astrologie 

Mois du calendrier républicain